(ordre alphabétique)
 Arrigo della Rocca, personnalité historique de la Corse ;
 Francesco della Rocca (1987 -), footballeur italien ;
 Giuseppe Morozzo della Rocca (1758 - 1842), cardinal italien ;
 Rinuccio della Rocca (ca 1458 - 1511), personnalité historique de la Corse ;
 Sinucello della Rocca (1221 - 1306 ou 1312), personnalité historique de la Corse ;

Voir aussi 
 Rocca
Famille della Rocca